Pelinu se poate referi la:
Pelinu, Călărași
Pelinu, Constanța